Distichopora är ett släkte av nässeldjur. Distichopora ingår i familjen Stylasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Distichopora